Сан Хосе ла Унион има више значења:

 Сан Хосе ла Унион (Уитиупан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе ла Унион (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе ла Унион (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику